Jogo eletrônico, também chamado de game, videogame ou videojogo
Game (rapper)
Game (álbum de Perfume)
Ou ainda:
Game.com

Veja também
 The Game
GAME - retalhista britânico de produtos relacionados com videojogos.

Desambiguação